Ministero dell'aeronautica – dicastero del governo italiano (1925-47)
Air Ministry – dicastero del governo britannico (1918-64)
Reichsluftfahrtministerium  –  dicastero del governo della Germania nazista (1933-45)